For the Crown – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Frenkel
For the Crown – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston